Strada statale 30 – strada statale polacca
 Strada statale 30 di Val Bormida